

События 
 63-е Олимпийские игры. Победа Милона.
 528/527 — Афинский архонт-эпоним Филоней.
 528 (527) — Смерть Писистрата.
 Гиппий и Гиппарх, сыновья Писистрата, наследуют власть в Афинах.

Китай 
 14-й год по эре правления луского князя Чжао-гуна.
 Весной луский сановник Цзисунь И-жу вернулся из Цзинь домой.
 В 3 луне умер князь Цао У-гун (Тэн), ему наследовал сын Цин (Сюй) (Пин-гун, эра правления 527—524). Осенью цаоского У-гуна похоронили.
 В 8 луне умер цзюйский князь Цюй-цзи.
 Зимой был казнён цзюйский гун-цзы (княжич) И-куй.

Скончались 
 Писистрат, тиран Афин.
 Между 528—524 — Анаксимен.

См. также

Примечания